KMN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kamina Air Base, Kamina, Repubblica Democratica del Congo